El término alarma puede hacer referencia a:

En seguridad:
 un dispositivo de alarma
 una alarma es el sonido o música que emite un reloj despertador o una agenda electrónica a una hora determinada.
 una alarma autollamadora, en el que los transmisores portátiles envían una señal a la unidad de alarma;
 una alarma de incendio, un dispositivo que advierte a la gente de un edificio de un posible fuego, para realizar su evacuación;
 un aviso de alarma, una señal por medio de la cual se informa sobre la presencia real o inminente de una amenaza;
 un sistema de alarma, un elemento de seguridad pasiva, capaz de advertir la intrusión o allanamiento de una propiedad o inmueble;
 una alarma autoinstalable, nuevo sistema de alarma en la que el usuario es quién selecciona su nivel de seguridad;

En música:
 Alarma!!!, un grupo musical español de los años ochenta.

En medicina:
 Alarma de reacción, primera fase del síndrome general de adaptación, propuesto por Hans Selye.

Publicaciones:
 Alarma, el Boletín de Fomento Obrero Revolucionario, Núcleo M.
 Alarma!, es una revista mexicana especializada en noticias sobre crímenes y muerte.